Nissan Cabstar steht für:
 einen Lkw der Marke Nissan auf Basis des Nissan Atlas, der zwischen 1984 und 2013 in Europa gebaut wurde, siehe Nissan Cabstar (Europa)
 einen Lkw der Marke Nissan, welcher von 1982 bis 2013 in Asien, Südamerika, Mittlerer- und Naher Osten und Afrika als Cabstar vermarktet wurde und ebenfalls auf dem Nissan Atlas basierte, siehe Nissan Atlas
 einen Lkw der Marke Nissan, welcher ab 2014 in Asien, Südamerika, Mittlerer- und Naher Osten und Afrika als Cabstar vermarktet wird und auf dem Nissan NT400 basiert, siehe Nissan NT400

Siehe auch:
 Datsun Cabstar